Andrea Zemanová – ex sciatrice alpina ed ex sciatrice freestyle ceca
 Bára Zemanová – cantante ceca
 Eva Zemanová – ex cestista cecoslovacca
 Veronika Zemanová – modella ceca